Encruzilhadensi – abitanti di Encruzilhada do Sul
Encruzilhadensi – abitanti di Encruzilhada